Робинс може да се отнася за:
 Дейвид Робинс (р. 1950), американски писател
 Денис Робинс (1897 – 1985), английска писателка
 Лайънъл Робинс (1898 – 1984), английски икономист
 Марти Робинс (1928 – 1982), американски музикант
 Патриша Робинс (1921 – 2016), английска писателка
 Тим Робинс (р. 1958), американски актьор
 Том Робинс (р. 1932), американски писател
 Фредерик Робинс (1916 – 2003), американски микробиолог
 Харолд Робинс (1916 – 1997), американски писател